Халты — топоним в России:

 Халты — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Халты — участок в Заларинском районе Иркутской области.